Teleny est un roman érotique publié à Londres en 1893.

Teleny fut écrit d'abord en collaboration par Oscar Wilde et plusieurs de ses amis puis entièrement remanié par Oscar Wilde.

Histoire 
Le roman se déroule à Londres à la fin du , et dévoile la nature et la complexité de la relation amoureuse entretenue entre Camille des Grieux et René Teleny.

Ce texte est l'un des premiers textes pornographiques à parler explicitement de l'homosexualité en langue anglaise (le précédent était  (Les Péchés des cités de la plaine) de 1881). Son style littéraire recherché le rapproche aussi de la littérature de l'époque.

Publié dans un premier temps clandestinement à Londres en 1893, il fut traduit à Paris en 1934 dans la collection  de Charles-Henry Hirsch. Il a été réédité en 1996 au Pré aux Clercs.

Bibliographie 
 

Roman irlandais
Roman érotique du XIXe siècle
Roman à thématique gay
Roman censuré
Roman paru en 1893
Œuvre d'Oscar Wilde
Œuvre littéraire se déroulant à Londres
LGBT dans la littérature irlandaise
Livre censuré en France